George Hudson peut désigner :
 George Hudson (1867-1946), un entomologiste néo-zélandais né britannique ;
 George Hudson (1910-1996), un trompettiste de jazz ;
 George Hudson (1916-1969), un membre du tandem Bennett & Hudson ;
 George Hudson (1937-2020), un footballeur anglais ;
 George Hudson, un magnat du rail anglais au moment de la railway mania du milieu du .